Финка Сан Рамон има више значења:

 Финка Сан Рамон, Гардуза (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка Сан Рамон (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка Сан Рамон, Сан Мартин (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику